Als Kabinett Durnwalder werden folgende Landesregierungen und Regionalregierungen unter Luis Durnwalder (SVP) bezeichnet: 

 Kabinett Durnwalder I, von 1989 bis 1994
 Kabinett Durnwalder II, von 1994 bis 1999
 Kabinett Durnwalder III, von 1999 bis 2003
 Kabinett Durnwalder IV, von 2003 bis 2008
 Kabinett Durnwalder V, von 2008 bis 2014
 Kabinett Durnwalder I (Trentino-Südtirol), von 2004 bis 2006
 Kabinett Durnwalder II (Trentino-Südtirol), von 2009 bis 2011